Angus Cameron (1826–1897) amerikai szenáror Wisconsin államból
Angus Cameron (1921–1993) Scotty, kanadai jégkorongozó